Мошковський () — польське, білоруське та єврейське прізвище; має жіночу форму Мошковська.

 Мошковський Микола Олексійович — директор ДЮСШ з боротьби та боксу Київської міської ради профспілок, заслужений працівник фізичної культури і спорту України.
 Моріц Мошковський (1854—1925) — німецький композитор, піаніст і диригент польського походження.
 Пйотр Мошковський (?—1646) — польський шляхтич, полеміст, аріянин-«міністр».
 Павло Мошковський — справжнє ім'я Гетьмана України Павла Тетері.

Примітки